Władimir Własow (ur. 1903, zm. 1986) – rosyjski kompozytor
 Władimir Własow (ur. 1944) – litewski działacz samorządowy
 Władimir Własow (ur. 1958) – radziecki skoczek narciarski